Nikol'skij rajon  

 Nikol'skij rajon, rajon dell'Oblast' di Penza
 Nikol'skij rajon, rajon dell'Oblast' di Vologda

Pagine correlate 

 Nikol'sk
 Nikol'skij